Eldivan (district), een district van de Turkse provincie Çankırı
Eldivan (stad), de hoofdplaats van het district